Een verkeersweg:
 N429 (Frankrijk)
 N429 (Nederland), zie Provinciale weg 429
 N429 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing